Ethereum — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов.
 Ethereum Classic — старая версия платформы Ethereum, пользователи которой отказались сделать хардфорк после взлома The DAO.
 Ethereum Virtual Machine — виртуальная вычислительная среда, распределенный компьютер, отвечающий за выполнение алгоритмов в сети Ethereum, называемых смарт-контрактами.

Примечания